Полёты на лыжах — вид прыжков на лыжах с трамплина, официально включённый в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Соревнования проводятся на трамплинах, которые по расчётам позволяют прыгать на 185 м и более.

В настоящее время есть пять мест в мире, где это возможно:
 Викерсунд (Vikersundbakken in Vikersund), Норвегия
  (Oberstdorf), Германия 
 , Австрия
 Планица (Letalnica, Planica), Словения
  (Harrachov), Чехия
На всех пяти трамплинах возможно совершить прыжки свыше 200 м.

Шестое место: Коппер Пик, Верхняя Пенинсула, Мичиган, США в настоящее время закрыт для полётов на лыжах, так как перестраивается в соответствии с требованиями ФИС.

Когда-то полетный трамплин был в Ванкувере, но летом 1961 года он сгорел в результате установленной террористом поджигательной системы . На нём был установлен один из рекордов мира.

Долгое время самый большой трамплин находился в Планице. Рекорд трамплина в Планице равен 251,5 м  и принадлежит с 2017 года поляку Камиль Стох. Финн Янне Ахонен там же совершил прыжок на 240 м, который, тем не менее, не был засчитан, так как Ахонен задел гору приземления. В Планице также были установлены прыжки — 244 м, 246 м, 245,5 м, но их осуществители тоже упали, хотя совсем без повреждений.

В 2011 году была завершена реконструкция трамплина в норвежском Викерсунде, после которой трамплин Vikersundbakken стал крупнейшим в мире. Первый же старт на новом трамплине принёс новый мировой рекорд — 11 февраля 2011 года норвежец Юхан Ремен Эвенсен продемонстрировал прыжок на 246,5 м. Текущим обладателем самого дальнего прыжка является австриец Крафт, Штефан, 18 марта 2017 года в командных соревнованиях он улетел на 253,5 м 

Чемпионаты мира по полётам на лыжах проводятся ФИС раз в два года.

См. также 
 Международная федерация лыжного спорта
 Ski flying
 List of the longest ski jumps

Ссылки 
 Бывший рекорд Ромёрена — видео
 Полёт Ахонена на 240 м — видео
 Рекордный полет Эвенсена на 246,5 м — видео
 Новый рекорд Андерса Фаннемеля 2015—251,5 m — видео

Лыжный спорт
Виды лыжного спорта